«Invincible» (en castellano "invencible") puede referirse a:

Música 
 Invincible (2001), álbum de Michael Jackson.
 Invincible (2000), álbum de Skillet.
 Invincible (1999), álbum de Five.
 Invincible (2001), canción de Michael Jackson.
 Invincible (2006), canción de Carola Häggkvist.
 Invincible (2006), sencillo de Muse.
 Invincible (2006), sencillo de OK Go.
 Invincible (2010), sencillo de Tinie Tempah.
 Invincible (2015), canción de Kelly Clarkson.
   Invincible  (canción electrónica de DEAF KEV)  (2014) canción de DEAF KEV

Cine 
 Invincible (2001), película dirigida por Werner Herzog.
 Invincible (2006), película dirigida por Ericson Core.

Televisión 
 Invencible (2021), serie inspirado en el cómic de 2003.

Cómic 
 Invincible (2003), cómic creado por el guionista Robert Kirkman y el dibujante Cory Walker.

Miscelánea 
 HMS Invincible, ha sido el nombre recibido por siete buques de guerra de la Royal Navy Británica de distintas épocas.